Termenul „Larisa” se poate referi la:

Nume de botez feminin, ziua onomastică la 26 martie
Larisa este capitala preriferiei Tesalia din Grecia  și capitala prefecturii Larissa.
Larissa fiica lui Pelasgos, în mitologia greacă
Asteroid, (1162) Larissa
O lună a planetei Neptun
Cetatea Larissa, în Argos, Grecia
FC Larisa, echipă de fotbal din Grecia
Nume de persoane
Medios din Larissa, generalul lui Alexandru cel Mare
Larisa Catrinici
Larisa Latînina
Larisa Popova
Larisa Șavga
Larisa Zimina